Тождества Галлаи в теории графов — это соотношения между численными характеристиками произвольного графа : числом независимости , числом вершинного покрытия , числом паросочетания  и числом рёберного покрытия .

Тождества опубликованы венгерским математиком  в 1959 году. Сам Галлаи утверждал, что получил эти результаты ещё в 1932 году, при этом полагая, что в то время Кёнигу о них уже было известно.

Первое тождество Галлаи 

В любом графе  выполняется соотношение .

Доказательство 

Пусть  — наименьшее вершинное покрытие в графе . Рассмотрим множество вершин . Поскольку любое ребро  инцидентно хотя бы одной вершине из множества , ни одно ребро не соединяет две вершины из множества . Следовательно,  является независимым множеством вершин в графе , и его размер  не превосходит размера наибольшего независимого множества вершин, то есть, .

Рассмотрев наибольшее независимое множество вершин в графе  и проделав такое же рассуждение в обратную сторону, получим неравенство , что в совокупности с первым неравенством даёт  .

Второе тождество Галлаи 

В любом графе , не содержащем изолированных вершин (т.е. вершин со степенью 0), выполняется соотношение .

Примечание:

Если в графе есть хоть одна изолированная вершина, то рёберного покрытия не существует, следовательно, число рёберного покрытия  не определено.

Доказательство 

Рассмотрим наименьшее рёберное покрытие  в графе . Если бы  содержало циклы, то можно было бы удалить одно из рёбер цикла, получив рёберное покрытие размера на единицу меньше. Следовательно,  образует лес на множестве вершин , и выполняется равенство , где  — количество компонент связности в этом лесе. Взяв из каждой компоненты связности по одному ребру, получим паросочетание в графе  размера . Следовательно, размер наибольшего паросочетания .

Далее, рассмотрим наибольшее паросочетание  в графе . Оно насыщает   вершин графа , следовательно,  вершин остаются ненасыщенными. Возьмём для каждой ненасыщенной вершины графа по одному ребру, обозначим множество таких рёбер . Если хотя бы одно ребро из  соединяло бы сразу две ненасыщенные вершины, это ребро можно было бы добавить в паросочетание , что невозможно, поскольку это наибольшее паросочетание. Значит, во множестве  ровно  рёбер. Множество  является рёберным покрытием в графе , следовательно, его размер   не меньше размера наименьшего рёберного покрытия .

Объединив неравенства  и , получим искомое тождество .

Ссылки 

Теория графов